Heposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Heposaari (halvö), Kymmenedalen, 
2. Heposaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,73), 
3. Heposaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,91, long 30,00),  (1 ha)
4. Heposaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana),  (1 ha)
5. Heposaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus),  (5 ha)
6. Heposaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 25,40),  (2 ha)
7. Heposaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,76, long 25,94),  (3 ha)
8. Heposaari (ö i Finland, Norra Österbotten), Oulunkaari, 
9. Heposaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,21, long 29,63),  (2 ha)
10. Heposaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,76),  (1 ha)
11. Heposaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 23,93),  (6 ha)
12. Heposaari (ö i Finland, Södra Karelen), Villmanstrand,  (2 ha)
13. Heposaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,48, long 29,59),  (27 ha)
14. Heposaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,44, long 29,70),  (5 ha)
15. Heposaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,71, long 23,58),  (10 ha)
16. Heposaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel),  (2 ha)
17. Heposaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar